Євген Кафельников був чинним чемпіоном, але не зумів захистити свій титул, у півфіналі програвши Шенгу Схалкену.

У фіналі Поль-Анрі Матьє переміг Схалкена з рахунком 4–6, 6–2, 6–0.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw 

2002
Кубок Кремля